ISO 3166-2:BG
е стандарт на ISO, който дефинира геокодове. Той е част от ISO 3166-2, която засяга България.

Целта на тази група стандарти е да установи серия от съкращения за местата по света за използване на етикети на опаковки, контейнери и други подобни.

Кодове

Източници 

Стандарти на ISO
География на България